Плей-оф Кубка Стенлі 2022 — стартував після регулярного чемпіонату 2 травня 2022 та фінішував 26 червня 2022.

Учасники плей-оф 
Клуби, що кваліфікувались до плей-оф:

Східна конференція 

Атлантичний дивізіон
 Флорида Пантерс, чемпіон Атлантичного дивізіону, чемпіон Східної конференції, Кубок Президента – 122 очка
 Торонто Мейпл Ліфс – 115 очок
 Тампа-Бей Лайтнінг – 110 очок

Столичний дивізіон
 Кароліна Гаррікейнс, чемпіон Столичного дивізіону – 116 очок
 Нью-Йорк Рейнджерс – 110 очок
 Піттсбург Пінгвінс – 103 очка

Wild Card
 Бостон Брюїнс – 107 очок
 Вашингтон Кепіталс – 100 очок

Західна конференція 

Центральний дивізіон
 Колорадо Аваланч, чемпіон Центрального дивізіону та Західної конференції – 119 очок
 Міннесота Вайлд – 113 очок
 Сент-Луїс Блюз – 109 очок

Тихоокеанський дивізіон
 Калгарі Флеймс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 111 очок
 Едмонтон Ойлерз – 104 очка
 Лос-Анджелес Кінгс – 99 очок

Wild Cards
 Даллас Старс – 98 очок
 Нашвілл Предаторс – 97 очок

Плей-оф

Перший раунд

Другий раунд

Півфінали

Фінал

Статистика

Бомбардири 
Топ-десять найкращих бомбардирів плей-оф.

Воротарі 
Список найкращих воротарів, що провели 420 хвилин.

Скорочення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, В = виграшів, П = поразок, ПО = поразок в овертаймі, ГП = пропущених шайб, СП = в середньому пропущено шайб, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути

Примітки

Посилання 
 Плей-оф Кубка Стенлі 2022 

Сезон НХЛ 2021—2022